Пьер Матьё-Боде (; , Сен-Сатюрнен (Шаранта) — , ) — французский юрист, государственный и политический деятель. Министр финансов Франции (20 июля 1874 — 10 марта 1875).

Биография 
Сын фермера. Изучал право в Парижском университете. Доктора юридических наук (1842).
В 1846 году — член кассационного суда Франции.

Сторонник орлеанистов-бонапартистов. м суде (1846)

Член Генерального совета Шаранта с 1845 года по апрель 1848 года, представитель Шаранта в Учредительном собрании Второй республики во Франции.

В 1863 году стал президентом Ассоциации адвокатов в Государственном Совете и Верховного суда (до 1865).

Член Национального собрания Франции (1871—1872), как представитель от Шаранта.

Министр финансов Франции (20 июля 1874 — 10 марта 1875) в правительстве Э. Курто де Сиссе. Будучи министром, заключил новый договор с Банком Франции (август 1874 г.). Создал Банк Индокитая (21 января 187). Принял ряд мер по укреплению государственной монополии на производство спичек, принял закон о сохранении ипотечных регистров.

Администратор земельного банка (1880).

Избранные публикации 
 Налоговая реформа (La Réforme des impôts, 1880)
 Фьючерсные рынки и игры на фондовом рынке (Les Marchés à terme et les jeux de bourse, 1881)
 Финансы Франции с 1870 по 1878 г., Том 1 (Les finances françaises de 1870 à 1878: Volume 1, 1881)
 Финансов Франции с 1870 по 1878 г., Том 2 (Les finances françaises de 1870 à 1878: Volume 2, 2008, 2012)
 Миссия Комитета по бюджету 1884 (La Mission de la commission du budget de 1884, 1884)
 Notice nécrologique sur M. Louis-Athénaïs Mourier, ex-directeur de l’instruction publique, 1889

Примечания

Ссылки 
 Pierre Mathieu-Bodet

Министры финансов Франции
Политики Франции
Юристы Франции
Выпускники Парижского университета
Доктора юридических наук